Вернфельс () — немецкий топоним.

 Вернфельс — замок в Германии в земле Бавария.
 Вернфельс — район города Шпальт в Германии.